Soběšice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Soběšice, Gemeinde im Okres Klatovy
 Soběšice, Ortsteil von Předotice, Okres Písek
 Soběšice, zum Stadtteil Brno-sever gehöriges Stadtviertel von Brno